Ентоні «Тоні» Едвард Вісконті (; нар. 24 квітня 1944, Бруклін, Нью-Йорк) — американський музичний продюсер, музикант, мультиінструменталіст і співак.

Біографія 
Вісконті увійшов в історію як один із найвпливовіших (згідно з журналом Allmusic) продюсерів епохи глем-року. Він співпрацював з такими музикантами, як The Moody Blues, T.Rex, Мері Гопкін, Thin Lizzy, Ральф Мактелл, Sparks, Gentle Giant, The Boomtown Rats, Гейзел О'Коннор, Адам Ант, The Stranglers, Manic Street Preachers, Крістін Янг, Г'ю Корнуелл, Морріссі і Девід Боуї, з останнім він постійно співпрацював з  по 2016 роки.

З 1971 по 1981 роки він був офіційно одружений з фолк-співачкою Мері Гопкін, чиї роботи він також продюсував.

Саме Вісконті став прототипом одного із героїв легендарного хіта Девіда Боуї «Heroes» після того, коли останнім побачив з вікна, як обіймається пара біля Берлінської стіни. Боуї довгий час приховував, що це були Вісконті та їхня бек-вокалістка Антонія Маас.

Дискографія

Примітки

Література 

 Tony Visconti — The Autobiography: Bowie, Bolan and the Brooklyn Boy, Harper Collins, 2007, ISBN 0007229445, ISBN 978-0007229444

Посилання 

 Офіційний сайт    
 Tony Visconti на MySpace  

Рок-музиканти США
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Музичні продюсери США
Персоналії за алфавітом
Уродженці Брукліна
Статті з джерелами з Вікіданих
Народились 1944
Народились 24 квітня